Болгарський національний футбольний дивізіон 1938-39 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних змагань Болгарії. Чемпіоном вчетверте стала Славія (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf 

1938-39
Болгарія
Болгарія